Le sigle TLE peut signifier :
 taxe locale d'équipement, une taxe française sur les activités de construction ;
 technicien en logistique d'entreposage ;
 , des flashs lumineux visibles en haute atmosphère accompagnant les orages ;
 transfert linéique d'énergie, une quantité qui décrit l'énergie transférée par une particule ionisante traversant la matière, par unité de distance ;
 , les paramètres orbitaux d'un satellite artificiel permettant de prédire sa trajectoire.
 TLE2, la protéine de renforcement de type transductine 2.